bł. Damian z Fulcheri (zm. 1484) − włoski dominikanin
 bł. Damian Tanda Yaichi (1582–1622) − japoński męczennik

Zobacz też:
 Święty Damian